Скок увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 27. и 30. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. одбранила је Марија Ласицкене али не под заставом Русије већ као неутрални спортиста.

Земље учеснице 
Учествовале су 30 атлетичарки из 22 земље.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  Неутрални спортисти (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Света Луција (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2019. 
27. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Јелена Слесаренко
| 
| 2,06
| Атина, Грчка 
| 28. август 2004.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Стефка Костадинова
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 2,09
| rowspan="2" | Рим, Италија 
| rowspan="2" | 30. август 1987.
|-
| Рекорд светских првенстава
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Марија Ласицкене
| 
| 2,06
| Острава, Чешка
| 20. јун 2019.
|-
| Европски рекорд
| Стефка Костадинова
| 
| 2,09
| Рим, Италија 
| 30. август 1987.
|-
| Северноамерички рекорд
| Шонте Хауард
| 
| 2,05
| Де Мојн, САД
| 26. јун 2010.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Соланж Витевен
| 
| 1,96
| Ористано, Италија
| 8. септембар 1997.
|-
| Афрички рекорд 
| Хестри Клуте
| 
| 2,06
| Париз, France
| 31. август 2003.
|-
| Азијски рекорд
| Марина Аитова
| 
| 1,99| Атина, Грчка 
| 13. јуни 2009.
|-
| rowspan="2" | Океанијски рекорд| Ванеса Браун-Вард
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 1,98| Перт, Аустралија
| 12. фебруар 1989.
|-
| Алисон Инверарити
| Инголштат, Немачка
| 17. јул 1994.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Обе групе су почеле скакање у 18:40 по локалном времену. Квалификациона норма за финале износила је 1,94 метара (КВ), коју су прескочиле 8 такмичарки, а 4 такмичарке су се пласирале према постигнутом резултату (кв'''),,.

Финале 
Такмичење је одржано 30. септембра 2019. године у 20:30 по локалном времену.,,

1Повукла се са такмичења

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. године
 Комплетни резултати скока увис на овом СП (стање 10.8.2022.)
 Светски рекорди пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)
  и  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)
  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном